Mykytynzi (ukrainisch: ; russische Entsprechung: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Mykytynzi (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Stadtkreis Iwano-Frankiwsk
 Mykytynzi (Jarmolynzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi
 Mykytynzi (Kossiw), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kossiw